Sumacàrcer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sumacàrcer (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Sumacàrcer (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar